Maciej Grabowski (zm. 1750) – podskarbi wielki koronny
 Maciej Grabowski (ur. 1978) – polski żeglarz
 Maciej Grabowski (ur. 1959) – polski ekonomista, od 2013 do 2015 minister środowiska